bielczyk – gatunek ptaka
 bielczyk – rodzaj grzybów
 Nazwisko, np. Piotr Bielczyk